Frattalta (High Hay in inglese e Alto Strame nella nuova traduzione italiana) è una pianta di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È il nome dato alla siepe che serve da recinzione dell'abitato di Buckburgo, ad est, verso la Vecchia Foresta.

Lunga più di venti miglia, parte dal ponte sul Brandivino e si estende, formando un semicerchio, fino a Finfratta, dove il Sinuosalice si getta nel Brandivino. Piantata dagli abitanti del villaggio a difesa contro la Vecchia Foresta, si può attraversare passando per un tunnel scavato sotto la siepe stessa, chiuso da un catenaccio, che emerge in un fossato dall'altra parte.

Viene attraversata da Merry, Pipino, Frodo e Sam quando lasciano Buckburgo.

Luoghi della Terra di Mezzo
Piante della Terra di Mezzo